Arco (в различных вариантах капитализации) может означать:
 ARCO (Atlantic Richfield Company) — американская нефтяная компания.
 Arctic Oil — сорт нефти.

См. также 
 Арко (стр. значений)
  — бренд средств для бритья и ухода за кожей, выпускаемых турецкой компанией